Белый слон:

 Белый слон — слон-альбинос, редкая разновидность слонов, почитался в некоторых странах как священное животное.
 Белый слон — шахматная фигура у игрока, играющего партию белыми.
 Белый слон — руины польской обсерватории на нынешней территории Верховинского района Ивано-Франковской области Украины.
 
 Белый слон — британский художественный фильм (1984).
 Белый слон – фильм 2022 года.
 Белый слон — идиоматическое выражение в английском языке, означающее предмет, разорительный для своего владельца.
 Белый слон — рождественская игра, основанная на обмене бесполезными подарками.

См. также 
 Распродажа белого слона — коллекция бывших в употреблении предметов, продающаяся через непрофессиональные группы.

 Орден Белого слона — государственный орден Таиланда, присуждаемый за военные и гражданские заслуги.
 Флаг белого слона — национальный флаг Сиама (Таиланд) в 1855—1916 годах с изображением белого слона (королевский символ) на красном флаге.